Константи́н Васи́льевич Вну́ков (род. 9 мая 1951, Коломыя, Ивано-Франковская область, УССР, СССР) — советский и российский дипломат. Чрезвычайный и полномочный посол (2011).

Биография 
1973 год — окончил факультет международной журналистики МГИМО МИД СССР, кандидат исторических наук. Владеет китайским и английским языками.

С 1973 года работал на различных должностях в центральном аппарате МИД СССР и России и в дипломатических представительствах за рубежом.
В 1974—1985 годах — атташе, третий, затем второй секретарь Посольства СССР в КНР.
В 1991—1995 годах — советник Посольства Российской Федерации в КНР.
В 1995—1998 годах — начальник отдела Китая Первого департамента Азии МИД России.
В 1998—2003 годах — Генеральный консул Российской Федерации в CAP Гонконг и Макао КНР.
В 2003—2009 годах — директор Первого департамента Азии Министерства иностранных дел Российской Федерации.
С 27 марта 2007 года — член организационного комитета по подготовке российской экспозиции и обеспечению участия Российской Федерации во Всемирной универсальной выставке «ЭКСПО — 2010», проводимой с 1 мая по 31 октября 2010 г. в г. Шанхае (Китайская Народная Республика).
С 17 июля 2009 по 26 декабря 2014 года — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Корея.
С 26 декабря 2014 по 25 марта 2021 года — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Вьетнаме.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (25 августа 2008 года) — за большой вклад в подготовку и проведение Года России в Китае и Года Китая в России
 Орден Дружбы (21 ноября 2015 года) — за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (31 января 2001)
 Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (14 февраля 2006)
 Чрезвычайный и полномочный посол (25 июля 2011)

См. также 
 Список послов Российской Федерации в государствах Азии

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте biografija.ru

Главы департаментов МИД России
Послы Российской Федерации в Республике Корея
Консулы России в Гонконге
Послы Российской Федерации во Вьетнаме